Okręty US Navy o nazwie USS "Wickes", pochodzącej od Lamberta Wickes`a:

 Pierwszy 'Wickes" był niszczycielem - okrętem głównym typu Wickes służącym podczas I wojny światowej

 Drugi "Wickes" był niszczycielem typu Fletcher służącym podczas II wojny światowej
Wickes